La Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica forma parte de la facultad de ciencias sociales de la universidad. En ella se imparte el grado de licenciatura en psicología y además bachillerato en la enseñanza de la psicología en conjunto con la Facultad de Educación.

Historia 

En 1977 se crea la escuela de Psicología, sin embargo desde 1966 se impartía como parte de la sección de Ciencias del Hombre, de la facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica.

Admisión 

Para ingresar se debe realizar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y obtener el puntaje requerido para ingresar a la carrera, en 2007 el corte de admisión fue de 643.67 y el cupo fue de 48 estudiantes de primer ingreso.

2007: 643.67
2006: 606.39
2005: 627.49
2004: 622.94
2003: 625.26
2002: 664.43
2001: 661.14

Plan de estudios 

Para obtener el grado de licenciatura en psicología se debe aprobar un programa de 54 módulos el cual tiene una duración mínima de 5 años.
Algunos de los cursos que se imparten son: Teoría Psicosocial, Teoría Psicoeducativa, Psicología del  
desarrollo humano, Psicología criminológica y Psicología educativa.

Wimb Lu 

Wimb Lu es la revista electrónica de la escuela de psicología, en ella los estudiantes pueden publicar sus avances e ideas en materia de psicología.

Escuelas de la Universidad de Costa Rica